Na h-Eileanan an Iar steht für:

 Na h-Eileanan an Iar (Wahlkreis, Schottland), einen Wahlkreis zum Schottischen Parlament
 Na h-Eileanan an Iar (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis zum Britischen Unterhaus